Для початку пояснимо назву статті. Виходячи з визначень понять семантика і фразеологізм, одержимо: семантика фразеологізмів – значення (розуміння, зміст, тлумачення) усталених словосполучень, сенс

(розуміння) яких безпосередньо не випливає із значень їх компонент.

Фрезеологізм може мати декілька значень. Наприклад, про що мова — про що йдеться;  не варто подяки, дрібниця. 

Цікавою є семантика афоризму як виду фразеологізму. Прикладом парадоксальної семантики може бути
семантика афоризмів Станіслава Єжи Лєца.

Див. також 

 Фразеологізм
 Ідіома
 Кальки
 Лексика

  Список фразеологізмів української мови зі значеннями (поясненнями) у вікісловнику —

Джерела
 Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові. Магістерська дисертація освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”
 Поняття про фразеологізм

Мовознавство
Семантика
Фразеологія